Ludwig Boltzmann – fisico, matematico e filosofo austriaco
 Costante di Boltzmann – costante dimensionale che stabilisce la corrispondenza tra grandezze della meccanica statistica e grandezze della termodinamica
 Distribuzione di Boltzmann – distribuzione (matematica) che si applica per esempio agli stati di un sistema termodinamico.
 Cratere Boltzmann – cratere lunare